Минеральная — платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

История 

Открыта в 1921 году в составе пускового участка Холмск (Кита-Маока) — Чехов (Нода).

Описание 

Платформа представляет собой обычный остановочный пункт с короткой низкой посадочной платформой. Билетные кассы и навесы от дождя отсутствуют.

Деятельность 

По состоянию на декабрь 2010 года платформа обслуживает 2 пары пригородных дизельных поездов Холмск-Северный — Чехов и Холмск-Северный — Чехов — Томари.

Ссылки 
 Расписание поездов в проекте unla.webservis.ru
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко 

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области